Шеер (Scheer) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шеер, Август-Вильгельм (род. 1942) — германский предприниматель и учёный в области менеджмента и информационных технологий для организаций.
 Шеер, Рейнхард (1863—1928) — германский военный деятель, адмирал.
 Шеер, Херманн (1944—2010) — германский политик, депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии.

См. также 
 Admiral Scheer (1933) - немецкий тяжёлый крейсер типа «Дойчланд» времён Второй мировой войны